ZGM steht für:
 Zeitungsgruppe Münsterland
 Zimmermann-Graeff & Müller, deutsche Weinkellerei
 Zulässige Gesamtmasse
 Flughafen Ngoma (IATA-Code)

zgm steht für:
 Min Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

Abkürzung